RMI steht für:
 Flughafen Rimini, IATA-Flughafen-Code
 Radio Magnetic Indicator, Variante des ADF-Anzeigegerätes in der Funknavigation
 Radio Media International, einer Nachrichtenagentur für diverse private deutschsprachige Radiosender in Bozen, Südtirol
La Rassegna mensile di Israel, eine italienische, jüdische Zeitschrift
 Raza Microelectronics, ein privatgeführtes Unternehmen, das Prozessoren entwickelt
 Raw Material Input, Rohstoff-Input
 Rechtsmedizinisches Institut an einer Hochschule, beispielsweise Institut für Rechtsmedizin Berlin
 Register Mapped Interface, registerorientiertes Protokoll von Synaptics
 Reichsministerium des Innern, das Innenministerium des Deutschen Reiches
 Remote Method Invocation, ein Kommunikationsprotokoll und eine Programmierschnittstelle der Programmiersprache Java
 Revenu minimum d'insertion, das in Frankreich gesetzlich zugesicherte Bedingungslose Grundeinkommen
 Rhein-Main-Institut e. V. Darmstadt, ein wissenschaftliches Institut, das sich mit Fragen der Regionalentwicklung am Beispiel des Rhein-Main-Gebietes befasst
 Rivista musicale italiana, italienische, musikwissenschaftliche, periodisch erscheinende Fachpublikation
 Rocky Mountain Institute, Forschungsinstitut in Snowmass, Colorado, das sich mit Fragen der Nachhaltigkeit insbesondere im Energie-Bereich beschäftigt

RMI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Mielecki in der Woiwodschaft Karpatenvorland

rmi steht für:
 Lomavren (ISO-639-3-Code), Sprache der Bosha (Lom, armenische Roma) im armenischen Hochland
 RIFF-RMID, ein proprietäres Dateiformat zur Speicherung von Musik als MIDI-Daten in RIFF-Verpackung

Abkürzung